

Ім'я 
Сі́львія (‬ у перекладі означає «ліс») — українське жіноче ім'я, що має такі значення:

Відомі люди з ім'ям Сільвія 
  (близько 520—592) — знатна римлянка, дружина сенатора Гордіана та матір майбутнього папи Григорія I; свята католицької церкви, яка вшановує пам'ять про неї 3 листопада.
 Рея Сільвія — мати Ромула й Рема; за одним із переказів, була дочкою Енея; за загальноприйнятим міфом — дочка нащадка Енея, царя Альби-Лонги Нумітора.
 Сільвія (1943) — королева Швеції, дружина короля Швеції Карла XVI Густава.

 Сільвія Байле (1949) — аргентинська акторка та режисер.
 Сільвія Вартан (1944) — французька співачка і акторка.
 Сільвія Вретгаммар (1945) — шведська співачка.
 Сільвія Гукс (1983) — голландська кіноакторка та модель.
 Сільвія Діонісіо (1951) — італійська акторка.
 Сільвія Ешлі (1904—1977) — британська модель, акторка і світська левиця.
 Сільва Кошина (1933—1994) — італійська акторка хорватського походження, модель.
 Сільвія Крістель (1958—2012) — нідерландська модель, акторка, письменниця.
 Сільвія Левелін-Девіс (1866—1910), відома своєю дружбою з Джеймсом Баррі, й тим, що п'ятеро її синів стали прототипами персонажів його повісті «Пітер Пен».
 Сільвія Легран (1927—2020) — аргентинська акторка.
 Сільвія Марсо (1963) — іспанська акторка театру і кіно.
 Сільвія Наварро (1978) — мексиканська кіноакторка.
 Сільвія Наварро (1979) — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Сільвія Паскель (1950) — мексиканська акторка.
 Сільвія Піналь (1931) — мексиканська акторка, продюсер та політик.
 Сільвія Плат (1932—1963) — американська поетеса і письменниця, одна з засновниць жанру «сповідальної поезії» в англомовній літературі.
 Сільвія Тестю (1971) — французька кіноакторка.
 Сільвія Федорук (1927—2012) — медик, ректорка Саскачеванського університету, лейтенант-губернатор провінції Саскачеван у Канаді.

Мистецтво

Театр 
  (1983) — п'єса американського письменника та драматурга .

Музика 
  — балет з 1876 року французького композитора Лео Деліба.

Фільм 
  :  — біографічний фільм про роман американської поетеси Сільвії Плат з британським поетом Тедом Г'юзом.

Культові споруди 
  — римо-католицький храм у Римі, церква парафії святої Сільвії та титулярна церква.

Географічні назви (топоніми) 

 Сільвія — муніципалітет в департаменті Каука в Колумбії.

Інше 
 87 Сільвія — астероїд зовнішнього головного поясу, відкритий 16 травня 1866 року англійським астрономом Норманом Робертом Поґсоном у Мадраській обсерваторії, Індія.
 Нісан Сільвія 001 — японський автомобіль CSP311 випуску 1964 року.
  — переносний радіоприймач польського виробництва з 1966 року.

Примітки

Посилання 
 Список українських жіночих імен

Жіночі імена